Aeronaves del Ejército del Aire de España puede referirse a:

 Anexo:Aeronaves y armamento del Ejército del Aire de España
 Anexo:Aeronaves históricas del Ejército del Aire de España